

Білогородка — село, Маріїнський округ, Кемеровська область

Білогородка — село, Київська область, Бучанський район
 Білогородка — село, Рівненська область, Дубенський район
 Білогородка — село, Хмельницька область, Шепетівський район

Див. також 
 Білгородка